Парний тенісний турнір серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро пройшов у Олімпійському тенісному центрі.

Боб і Майк Браяни були чемпіонами попердньої Лондонської Олімпіади, але вони відмовилися від участі через побоювання щодо здоров'я своєї родини.

Чемпіонами стала іспанська пара Марк Лопес та Рафаель Надаль.

Розклад змагань

Сіяні пари

Сітка

Легенда 

 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Місце ITF
 Alt = Заміна
 PR = Захищений рейтинг

 w/o = Без гри
 r = Зняття
 d = Присуджена перемога

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Men's Doubles Drawsheet
 Olympic Tennis Етап
 Entry List

Чоловічий парний турнір
2016 у тенісі‎